{{Издательство
| название = Научное издательство «Башкирская энциклопедия»
| логотип = 
| страна = Россия
| основано = 1993
| Директор  = Саитов Уильдан Гильманович 
| код СССР = 
| isbn = 5-88185
| веб-сайт  = http://www.bashenc.ru/
}}Научно-издательский комплекс «Башкирская энциклопедия»' — государственное автономное учреждение Республики Башкортостан. Находится в Уфе. Выпускает энциклопедическую и словарно-справочную литературу.

 История 

В мае 1991 года во исполнение Постановления Совета Министров БССР «О подготовке и издании Башкирской Советской Энциклопедии» в Институте истории, языка и литературы Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР создана группа Башкирской энциклопедии (с февраля 1992 — отдел).

В феврале 1993 года на основании Постановления Совета Министров РБ «О ходе подготовки к изданию Башкирской Энциклопедии» (от 19 января 1993 года) отдел был преобразован в Главную редакцию Башкирской энциклопедии Академии наук Республики Башкортостан. Были созданы первые отраслевые отделы: экономики и народного хозяйства; географии и геологии; культуры и искусства; литературы, фольклора и языкознания; математики, физики, техники; истории; философии, религии, государства и права; науки, образования и СМИ; биологии, химии, медицины; а также отделы научного и литературного контроля; производственно-технический.
В 1995 Указом Президента Республики Башкортостан М. Г. Рахимова Главная редакция была преобразована в Научное издательство. С 2012 научно-издательский комплекс (в состав вошло издательство «Гилем»).

 Руководители 

С 1993 руководитель Главной редакции (главный редактор) Башкирской энциклопедии — З. Г. Ураксин. В 1995—1998 гг. директор НИ «Башкирская энциклопедия» — Р. З. Шакуров, в январе-июле 1995 и с 1998 — У. Г. Саитов.

 Башкирская энциклопедия 

Главным проектом издательства на протяжении нескольких лет является многотомная Башкирская энциклопедия. Этот свод знаний о прошлом и настоящем Республики Башкортостан состоит из 7 томов и включает свыше 17 тыс. статей, треть из которых — биографические. В энциклопедии содержится информация о странах мира и субъектах Российской Федерации, с которыми Башкортостан имеет исторические, экономические и культурные связи; о районах и населённых пунктах Республики Башкортостан; о географических объектах (горах, реках, озёрах и др.); об отраслях экономики; о предприятиях, учреждениях, организациях; о важнейших исторических событиях; о народах республики. Приводятся подробные сведения о культуре и быте башкир. Освещаются вопросы образования, науки, литературы, искусства.

В биографических статьях представлена персонифицированная история Башкортостана. Даны сведения о восточных правителях и русских царях, отечественных и зарубежных политических деятелях, оставивших заметный след в истории Башкортостана; начальниках башкирских кантонов; предводителях крупных народных восстаний (Салават Юлаев, Батырша и др.); активных участниках революционного движения, Гражданской и Великой Отечественной войн; руководителях республики (М. Г. Рахимов, Р. З. Хамитов), организаторах производства, образования и здравоохранения; известных деятелях науки (Н. А. Аитов, М. А. Ильгамов, Б. М. Миркин, Ю. А. Урманцев, Ф. С. Файзуллин и др.), литературы (Мустай Карим, Н.Мусин, Я. Хамматов, Д. Юлтый и др.) и искусства (З.Исмагилов, А. Тюлькин и др.); знаменитых спортсменах и тренерах (Г. Куклева, Т. Тансыккужина, М.Чудов и др.); религиозных деятелях и т. д. В издание также включены статьи об известных в крае дворянских родах, династиях предпринимателей, горнозаводчиков, представителях башкирской диаспоры и уроженцах Башкортостана, получивших признание за его пределами (Р. Нуреев, В. Спиваков, И. Чурикова Ю. Шевчук и др.) .

 Награды 

 Почётная грамота Первого Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Люди нашего края» (2005) за издание энциклопедии «Салават Юлаев».
 Государственную премию Республики Башкортостан в области науки и техники в 2015 году получили: ген. дир. издательства У.Г.Саитов, зам ген дир. К.И.Аглиуллина, редактор издательства Л.И.Шарапова, член-корр. РАН М.А.Ильгамов и член-корр. Академии наук РБ Б.М.Миркин за создание многотомной Башкирской энциклопедии.

 Издания 

Выпущено свыше 60 изданий общим тиражом более 420 тыс. экземпляров, в том числе:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Планы издательства 
 Абзелиловская энциклопедия
 Хайбуллинская энциклопедия
 Башкирский комсомол
 Энциклопедия «Сибай»
 Энциклопедия «Мустай Карим»
 Структрура издательства 
Структурными подразделениями издательства Башкирская энциклопедия являются:
 Институт энциклопедических исследований
 Издательство «Гилем»;
 Издательство «ЮША»;
 Редакция журнала «Вестник АН РБ»;
 Редакция журнала «Проблемы востоковедения»;
 Магазин «БашАкадемКнига»;
 Типография.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Башкирской энциклопедии
 Электронная версия Башкирской энциклопедии 
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. т. 2. В-Ж. 2006. −624 с. ISBN 5-88185-062-9.; т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; т. 6. Советы нар. хозяйства. -У. 2010. −544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. −624 с.. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.
 Юмагужина Л. Р.'' О путях формирования стратегии развития издательства // Вопросы энциклопедистики / АН Респ. Башкортостан. — Уфа, 2010. — С. 66-69.

Издательства России
Академия наук Башкортостана
Башкирская энциклопедия